| mål         ={{#expr:
 16 +
 22 +
 10 }}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (4:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2012 var det 9:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Malaysia och Thailand. Turneringen vanns av  som tog sin fjärde mästerskapstitel då man i finalen besegrade .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Officiell hemsida
 Officiell hemsida

2012
Fotbollsåret 2012
2012 i Malaysia
2012 i Thailand
Internationella sportevenemang i Malaysia
Internationella sportevenemang i Thailand